Санкрају има више значења:

 Санкрају (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Санкрају (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Општина Санкрају (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији